Santa Lucía är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Santa Lucía ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Santa Lucía är kuperad söderut, men norrut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Santa Lucía. Runt Santa Lucía är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Telde,  km nordost om Santa Lucía. Omgivningarna runt Santa Lucía är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Galleri

Panorama

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna